UOW oder UoW steht für:
 Unit of Work, ein Verhaltensmuster in der Softwareentwicklung
 University of Wales, eine ehemalige britische Universität in Cardiff
 University of Wollongong, eine Universität im australischen Bundesstaat New South Wales
 University of Wolverhampton, eine britische Universität

Abkürzung